Richnow bezeichnet

 Rychnov (Krouna) (Richnow), Ortsteil von Krouna, Tschechien
 Hans Richnow, deutscher Motorradrennfahrer